

Toponyme 

 Thoiry (Ain), commune française de l'Ain
 Thoiry (Savoie), commune française de la Savoie
 Thoiry (Yvelines), commune française des Yvelines
 Parc animalier de Thoiry, sur le territoire de la commune du même nom, dans les Yvelines.
 Château de Thoiry, sur le territoire de la commune du même nom, dans les Yvelines.

Patronyme 
 Jean de Thoiry, sculpteur français, actif dans la seconde moitié du  et au début du .
 Jean-Pierre Girod de Thoiry (1732-1823), homme politique français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France